Collegio elettorale di Luino – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Luino – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)